Brezovac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Brezovac, une localité située dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Brezovac, un village de la municipalité de Novska, comitat de Sisak-Moslavina ;
Brezovac, une localité située dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
en Serbie
Brezovac, un village situé dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija.